2926 Caldeira – asteroide della fascia principale

Persone 

 Bernard Anício Caldeira Duarte – calciatore brasiliano con passaporto spagnolo
 Felisberto Caldeira Brant –  militare e diplomatico brasiliano
 Manuel Caldeira – calciatore portoghese 
 Oswald Caldeira – regista brasiliano 
 Samuel Caldeira  – ciclista brasiliano

Pagine correlate 

 Caldera (disambigua)